Pfeilschmidt ist der Familienname folgender Personen:

 Andreas Pfeilschmidt († 1556), Dresdner Ratsherr und Bürgermeister
 Andreas Pfeilschmidt (Musiker) (16. Jahrhundert), Musiker und Dramatiker
 Ernst Heinrich Pfeilschmidt (1809–1894), Pfarrer und Lyriker
 Matthäus Pfeilschmidt (16. Jahrhundert), ab 1559 Buchdrucker in Hof (Saale)